Romero – amerykański film biograficzny
 romero – nazwa pielgrzyma udającego się do Rzym

Osoby o tym nazwisku:
 Ángel Romero – paragwajski piłkarz
 Cesar Romero – kubańsko-amerykański aktor, piosenkarz, tancerz, artysta głosowy i komik
 George Romero – amerykański reżyser
 Oskar Romero – salwadorski arcybiskup
 Yoel Romero – kubański zapaśnik, olimpijczyk